Municipio de Fair puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fair (condado de Hutchinson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hutchinson.
 Municipio de Fair (condado de Platte, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Platte.